

История 
Разработването на 85 мм танково оръдие С-31 започва паралелно с работата по 85 мм С-18. По първоначални предвиждания с оръдието е трябвало да бъдат въоръжение танковете от моделите КВ и ИС. По тази причина С-31 е разработено в два варианта: с балистика на 85 мм зенитно оръдие (начална скорост 790 – 800 м/сек.) за модела КВ и с повишена балистика (начална скорост 920 – 950 м/сек.) за модела ИС.

При производството на новото оръдие се оказва, че то е по-просто за изработка от С-18, но за оръдието с повишена балистика е необходим боеприпас с увеличен заряд и с по-голяма гилза. Този сложен проблем не е бил решен въобще и С-31 с повишена балистика е снето от разработване.

През лятото на 1943 г. са проведени съвместни изпитания на четири танкови прототипа: по два ИС-85 и КВ-1с въоръжени съответно с оръдия Д-5 и С-31. На изпитанията си проличават големите експлоатационни преимущества на Д-5, което е прието на въоръжение. Работата по С-31 е спряна напълно.

Боеприпаси 

Забележка:

1 Разработен след Втората световна война.

2 Корпусът е от стоманизиран чугун.

3 С балистически наконечници.

Военна техника от Втората световна война
Танкови оръдия